Riggs ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Riggs (1918–1995), US-amerikanischer Tennisspieler
 Chandler Riggs (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Derek Riggs (* 1958), britischer Künstler
 Dudley Riggs (* 1932), US-amerikanischer Comedian
 Elmer S. Riggs (1869–1963), US-amerikanischer Paläontologe
 Frank Riggs (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Gerald Riggs (* 1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Henry Riggs († 2015), US-amerikanischer Universitätspräsident
 Jack Riggs (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 James M. Riggs (1839–1933), US-amerikanischer Politiker
 Jetur R. Riggs (1809–1869), US-amerikanischer Politiker
 Jim Riggs (* 1941), US-amerikanischer Saxophonist
 John Mankey Riggs (1811–1885), US-amerikanischer Zahnarzt
 Lehman Riggs (1920–2021), US-amerikanischer Soldat
 Lewis Riggs (1789–1870), US-amerikanischer Politiker
 Lutah Maria Riggs (1896–1984), US-amerikanische Architektin
 Marlon Riggs (1957–1994), US-amerikanischer Dichter und Filmproduzent
 Ransom Riggs (* 1979), US-amerikanischer Autor, Journalist, Filmemacher und Fotograf
 Seth Riggs, US-amerikanischer Stimmbildner
 Scott Riggs (* 1971), US-amerikanischer Rennfahrer
 Thomas Riggs junior (1873–1945), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Riggs (Segler) (1903–1976), britischer Segler
 Tom Riggs († 2014), US-amerikanischer Plattenlabelgründer
 Walter Riggs (1877–1951), britischer Segler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Riggs (Arkansas)
 Riggs (Iowa)
 Riggs (Missouri)
 Riggs (Ohio)
 Riggs (Pennsylvania)
 Riggs Crossroads (Tennessee)

Siehe auch:
 Ricks
 Rix